Kuševac, localité kosovare dans la municipalité de Gjakovë/Đakovica.
 Kuševac, localité croate dans la municipalité de Đakovo.